Kozaklı (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Kozaklı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kozaklı